

Persone 
 Alfredo Cappellini – ufficiale italiano
 Alida Cappellini – attrice, doppiatrice e scenografa italiana
 Anna Cappellini – danzatrice su ghiaccio italiana
 Bruno Cappellini – calciatore italiano

 Giacomo Cappellini – partigiano italiano

 Giuseppe Cappellini – architetto italiano
 Massimiliano Cappellini – ex calciatore e dirigente sportivo italiano
 Renato Cappellini – ex calciatore italiano
 Stefano Cappellini – ex giornalista italiano

Altro 
 Alfredo Cappellini – ex  della classe Balao, ceduto dagli Stati Uniti alla Marina Militare
 Comandante Cappellini – sommergibile della Regia Marina
 Cappellini – azienda italiana